Die Maltese Premier League 1994/95 war die 80. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum achten Mal Hibernians Paola. Erstmals wurde nach der Drei-Punkte-Regel gespielt.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC St. George’s, Naxxar Lions und Pietà Hotspurs die Absteiger Rabat Ajax und FC Mqabba. FC Birkirkara und FC St. Andrews hatten vor Saisonbeginn zum FC Birkirkara Luxol fusioniert. Pietà war erstmals erstklassig, St. George’s erstmals seit der Saison 1992/93, Naxxar erstmals seit Saison 1990/91 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199495
Fußballsaison 1994/95